Чемпіонат Сербії з футболу 2021—2022 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році.  Титул вп'яте поспіль здобула Црвена Звезда.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати матчів

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 — 29 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Суперліги 
 Таблиці і результати Суперліги
 Суперліга Сербії на soccerway 

2022
Сербія
Сербія
2021 у сербському спорті
2022 у сербському спорті